Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2005 (officiellt; FIFA Club World Championship Toyota Cup) hölls i Tokyo och Yokohama, Japan under 11–18 december 2005.

Turneringen vanns av brasilianska São Paulo FC, som finalslog engelska Liverpool FC med 1-0.

Kvalificerade lag 
Sex klubbar från de sex olika konfederationerna. Klubbarna är regerande klubblagsmästare i sin respektive konfederation. Följande klubbar är kvalificerade:

Format 
Turneringens format är en utslagningstävling. Varje lag spelar två eller tre matcher. De regerande mästarna från de fyra "sämre" konfederationerna kommer att spela kvartsfinaler. Förlorarna där spelar match om femteplats. Vinnarna i kvartsfinalerna möter de regerande mästarna från Sydamerika och Europa i semifinalerna. Vinnarna i semifinalerna spelar final, medan förlorarna spelar match om tredjepris.

Matcher

Spelträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om femteplats

Match om tredjepris

Final

Källor

Noter

2005 i Japan
Fotbollsåret 2005
Internationella fotbollstävlingar i Japan
2005
Sportevenemang i Tokyo
Sportevenemang i Yokohama
Tokyo under 2000-talet
Yokohama under 2000-talet
WP:Projekt Japan